El Sol, estrella al centre del sistema solar 
 El Sol (diari), periòdic madrileny, il·lustrat, liberal i regeneracionista, fundat el 1917 per Nicolás María de Urgoiti, director de La Papelera Española i desaparegut amb la Guerra Civil 
 El Sol (pel·lícula), film biogràfic sobre l'emperador japonès Hirohito durant els darrers dies de la Segona Guerra Mundial, dirigit per Alexandr Sokurov el 2005 
 El Sol de Tous, publicació d'informació local que va néixer a Sant Martí de Tous l'any 1914 i posteriorment editada a Igualada (1926 - 33)